PTC steht für:
 Paid to Click, Abrechnungsmodell im Internet
 Paper Technology Center, Papierforschungszentrum
 PTC Inc., US-amerikanische Softwarefirma
 Patient Transport Compartment, von der DRF Luftrettung mit der Lufthansa entwickeltes Modul für den Intensivtransport in Linienflugzeugen
 Peripheral touch controller, in Atmel-Mikrochips eingebaute Hardware zur Steuerung von Touch-Bedienoberflächen
 Perkutane transhepatische Cholangiographie, medizinisches interventionelles Verfahren 
 Phasentransferkatalyse, chemischer Prozess 
 Phenylthiocarbamid, chemische Verbindung, ein Bitterstoff
 Philadelphia Toboggan Coasters, US-amerikanischer Achterbahnhersteller
 Pitcairninseln, ITU-Code
 Players Tour Championship, Serie von Snookertunieren
 Polska Telefonia Cyfrowa, ehemaliger Name der T-Mobile Polska, ein polnischer Mobilfunkanbieter
 Port Alice (Seaplane Base)  (IATA-Code), Schwimmflugzeugbasis von Port Alice, Vancouver Island, Provinz British Columbia, Kanada
 positive temperature coefficient (englisch für positiver Temperaturkoeffizient), Thermistor, siehe Kaltleiter
 Positive Train Control, funkbasiertes Zugsicherungssystem in den USA
 Post Tetanic Count, Messmethode in der Relaxometrie
 Powerchip, taiwanesischer Halbleiterhersteller
 premature termination codon, fehlplatziertes Stopcodon in der mRNA
 Private Trust Company, Sonderform einer rechtlichen Gesellschaft
 Production Tax Credit, US-amerikanisches Fördermodell für Erneuerbare Energien
 PTC Coconuts, Fußballmannschaft von den Cookinseln

PTC